Skoki narciarskie na Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2021 – zawody w skokach narciarskich, które odbyły się w dniach 9–12 lutego 2021 w fińskim Lahti, w ramach Mistrzostw Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2021.

Zawody w czterech konkurencjach – indywidualnych: kobiet i mężczyzn oraz drużynowych: kobiet i mężczyzn – rozegrane zostały na kompleksie skoczni Salpausselkä. W przeciwieństwie do poprzednich edycji podczas tych mistrzostw nie został rozegrany konkurs drużyn mieszanych. W mistrzostwach prawo startu posiadali zawodnicy w wieku 16–20 lat (roczniki 2001–2005).

Drużynowych złotych medali broniły reprezentacja Austrii wśród kobiet oraz reprezentacja Słowenii wśród mężczyzn. Zawody indywidualne mężczyzn w 2020 wygrał Austriak Peter Resinger, a kobiet jego rodaczka Marita Kramer.

Początkowo mistrzostwa świata juniorów rozegrane miały być w Zakopanem. Ze względu na pandemię COVID-19 zawody w tym mieście przesunięto na 2022 rok. W listopadzie 2020 poinformowano, że organizatorem konkursów skoków narciarskich w ramach mistrzostw w 2021 będzie Lahti. Równocześnie ograniczono liczbę rozgrywanych konkurencji – we wstępnym programie zawodów znalazły się konkursy indywidualne kobiet i mężczyzn oraz drużynowy konkurs mieszany. W opublikowanym w grudniu oficjalnym terminarzu zawodów zrezygnowano z rozgrywania mikstu, w zamian przywracając do programu konkursy drużynowe kobiet i mężczyzn.

W porównaniu do pierwotnego terminarza zawody indywidualne kobiet zostały przesunięte z godzin wieczornych w środę 10 lutego na poranek w czwartek 11 lutego.

Ze względu na wykrycie wirusa SARS-CoV-2 u jednego z jej członków męska reprezentacja Polski została skierowana na kwarantannę i wycofana z udziału w zawodach.

Terminarz

Skocznie 
Wszystkie cztery konkursy (indywidualny i drużynowy kobiet oraz mężczyzn) odbędą się na skoczni normalnej kompleksu Salpausselkä.

Wyniki

Kobiety

Konkurs indywidualny (11.02.2021)

Konkurs drużynowy (12.02.2021)

Mężczyźni

Konkurs indywidualny (11.02.2021)

Konkurs drużynowy (12.02.2021)

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Sezon 2020/2021 w skokach narciarskich
Skoki narciarskie na mistrzostwach świata juniorów w narciarstwie klasycznym
Skoki narciarskie w Finlandii
Mistrzostwa Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2021